Sing a Song of Sixpence é uma familiar cantiga de roda inglesa, que remonta pelo menos ao século XVIII.

A sua origem é incerta, mas sabe-se que existia uma brincadeira medieval que consistia em colocar aves vivas sob a crosta de uma tarte imediatamente antes de a servir.

Letra 
Uma comum versão moderna é:
Sing a song of sixpence,
A pocket full of rye.
Four and twenty blackbirds,
Baked in a pie.

When the pie was opened,
The birds began to sing;
Wasn't that a dainty dish,
To set before the king?

The king was in his counting house,
Counting out his money;
The queen was in the parlour,
Eating bread and honey.

The maid was in the garden,
Hanging out the clothes;
When down came a blackbird
And pecked off her nose.

A última linha do quarto verso pode variar ligeiramente, com pecked off her nose ou nipped off her nose.

Um dos seguintes versos adicionais é frequentemente adicionado para moderar o final:

They send for the king's doctor,
who sewed it on again;
He sewed it on so neatly,
the seam was never seen.

ou:

There was such a commotion,
that little Jenny wren;
Flew down into the garden,
and put it back again.

Brincadeiras
Canções de música folclórica